«Страна лентяев» (, , нем. Шлараффенланд) — картина Питера Брейгеля Старшего. Написана в 1567 году. Оригинал находится в Старой пинакотеке Мюнхена.

Сюжет 
Как и некоторые другие работы Брейгеля, эта картина имеет в своей основе пословицу —  (дословно: нет ничего более глупого, чем ленивый сластёна). «Страна лентяев» — сказочная страна, страна с молочными реками и кисельными берегами, широко распространена в фольклоре и профессиональной литературе нескольких стран Европы со времён Средневековья (ср. Кокань). Стихотворное изложение сказки о вымышленной стране бездельников было дано Гансом Саксом и появилось в 1536 году в Нюрнберге. Возможно, именно оно послужило основой для прозаической интерпретации этой сказки, изданной в Антверпене в 1546 году и имеющей много общего с сюжетной канвой картины. Смысл картины не сводится к иллюстрации поговорки, осуждающей человеческую лень и праздность. Её трактуют шире, как острую сатиру на «общество потребления» независимо от сословной принадлежности его членов, отличающихся равно примитивными представлениями о счастье и благоденствии.

Страна лентяев 

В центре картины лежат, распластавшись вокруг дерева, словно спицы колеса, три человека, достигшие предела своих желаний. По одежде и предметам, им принадлежащим, в них можно распознать крестьянина (с цепом), рыцаря (с копьём) и учёного (в дорогих одеждах, с книгой и чистой бумагой). Последний лежит с открытыми глазами, вероятно, в ожидании капли вина из кувшина на столе.

Чтобы попасть в страну лентяев, нужно было проесть проход в горе из каши (в другой интерпретации, теста), изображённой на картине в правом верхнем углу. Попавший в неё замечает жареного поросёнка, бегающего с ножом в спине, плетень из колбасы, кактус из хлебов, покрытую пирогами крышу шалаша и множество других лакомств. На пороге шалаша изображён с открытым ртом оруженосец рыцаря, ожидающий, что пирог упадёт с крыши прямо ему в рот.

О сказочной сытости, которую Питер Брейгель изобразил в 1567 году на своей картине, в то время не могло быть и речи. Герцог Альба вошёл во главе испанских войск в Нидерланды. На картине изображена не более чем утопия благополучной жизни. Замечательная по своей простоте композиция в центре картины, символизирующая колесо фортуны, только усиливает это впечатление. Одновременно чувствуется и некая ирония от происходящего, ведь обжорство и леность считались пороками во все времена.

Примечания

Литература 
 Старая пинакотека, Мюнхен: альбом / Авт.-сост. Сильвия Боргези; Пер. с итал. Л. А. Подпятниковой. — : БММ, 2003. — 222 с. — (Великие музеи мира).
 Седова Т. А. Старая пинакотека в Мюнхене. — : Искусство, 1990. — 278 с. — (Города и музеи мира). — ISBN 5-210-00309-4.
 L. Cirlot (dir.), Alte Pinakothek, Col. Museos del Mundo, Tomo 21, Espasa, 2007. ISBN 978-84-674-3825-3, págs. 70—73.
 Manfred Wundram, El Renacimiento y el Manierismo en Los maestros de la pintura occidental, Taschen, 2005, pág. 205, ISBN 3-8228-4744-5.

Картины Питера Брейгеля Старшего
Картины из собраний Старой пинакотеки